Сове́тский — посёлок в Ейском районе Краснодарского края.

Административный центр Трудового сельского поселения.

География 
Расположен в центральной части Ейского полуострова, в 28 километрах к юго-западу от города Ейск.

Население

Достопримечательности 
Школьный музей с экспонатами времён Отечественной войны, истории трудовой славы поселка Советский.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Ейского района